Eine Reihe von Schiffen der Royal Navy wurden auf den Namen HMS Diamond getauft, dem englischen Wort für Diamant, in den letzten hundert Jahren die folgenden drei Zerstörer:

 HMS Diamond (H22), britischer Zerstörer der D-Klasse
 HMS Diamond (D35), britischer Zerstörer der zweiten Daring-Klasse
 HMS Diamond (D34), britischer Zerstörer der dritten Daring-Klasse

Diamond